The Gorilla est le titre de plusieurs œuvres :
 The Gorilla (film, 1927) est un film réalisé par Alfred Santell sorti en 1927.
 The Gorilla (film, 1930) est un film réalisé par Bryan Foy sorti en 1930.
 The Gorilla (film, 1939) est un film réalisé par Allan Dwan sorti en 1939.